Obiena ist der Familienname folgender Personen:

 Emerson Obiena, philippinischer Stabhochspringer und Nationaltrainer
 Ernest John Obiena (* 1995), philippischer Stabhochspringer